Первый дивизион 1925/1926 — 26-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 13 сентября 1925 года и закончился 13 июня 1926 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1925/1926
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1925 году
Спорт в Бельгии в 1926 году